Dekomprimieren steht für
 den Vorgang der Dekompression
 speziell die umgangssprachlich auch als „Entpacken“ bekannte Umkehrung der Datenkompression, ausgeführt von entsprechender Software, einem Packprogramm

Siehe auch
 Kompression